HMS Invincible () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Invincible (1747) — французький 74-гарматний корабель лінійний корабель, захоплений у 1747 році біля мису Фіністерре. Розібраний у 1758 році.
 HMS Invincible (1765) — 74-гарматний корабель третього рангу (). Збудований у 1765 році. Брав участь в битві у місячному сяйві, битві біля острова Сент-Кітс (1782) та інших. У 1801 році розбився поблизу Норфолка.
 HMS Invincible (1808) — 74-гарматний корабель лінійний корабель третього рангу. Збудований у 1808 році. Брав участь в іспансько-французькій війна. У 1814 році виведений в резерв. Розібраний у 1861 році.
 HMS Invincible (1869) — броненосець типу «Audacious». Збудований у 1869 році. У 1904 році перейменований на «Erebus», у 1906 році на «Fisgard II». Затонув у 1914 році.
 HMS Invincible (1907) — лінійний крейсер однойменного типу. Брав участь у Першій світовій війні - у битві в Гельголандській бухті, Фолклендському бою, Ютландській битві, в якій був потоплений німецьким лінійним крейсером SMS Lützow. 
 HMS Invincible (R05) — легкий авіаносець однойменного типу. На службі з 1980 року по 2005 роки. Брав участь у Фолклендській війні. З 2005 року перебував в резерві. В 2011 році проданий на злам.

Кораблі ВМС Великої Британії